Островице () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Дравский повят, Западно-Поморское воеводство. Население — 2 640 человек (на 2013 год). С 1 января 2019 года гмина Островице ликвидирована как административная единица и включена в состав гмины Дравско-Поморске.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Западно-Поморского воеводства